Babić, Babič oder Babic ist ein Familienname, den folgende Personen tragen:

 Andrej Babić, kroatischer Komponist
 Armin Babić (* 1985), bosnisch-herzegowinischer Naturbahnrodler
 Bekim Babić (* 1975), bosnischer Skilangläufer
 Boris Babić (* 1997), schweizerisch-serbischer Fußballspieler
 Branka Babić (* 1951), kroatische Kunstmalerin und Galeristin, siehe Branka Moser
 Branko Babić, serbischer Fußballtrainer 
 Dragutin Babić (1898–1945), jugoslawischer Fußballspieler
 Golub Babić (1824–1910), bosnisch-serbischer Rebellenkommandant und Wojwode
 Ivan Babić, kroatischer Fußballspieler
 Konstantin Babić (1927–2009), serbischer Komponist
 Kristian Babić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Lavra Babić (* 1987), slowenische Schwimmerin
 Mario Babic (* 1988), austro-englischer Schauspieler und Model, siehe Marlon Blue
 Mark Babic (* 1973), australischer Fußballspieler
 Marko Babić (* 1981), kroatischer Fußballspieler
 Mijo Babić (1903–1941), kroatischer Ustaša-Lagerbeauftragter
 Milan Babić (Sänger) (1943–2009), jugoslawischer Sänger
 Milan Babić (1956–2006), serbischer Politiker und Kriegsverbrecher

 Oliver Babic (* 1994), dänischer Badmintonspieler
 Renato Babić (* 2002), kroatischer Fußballspieler
 Safet Babic (* 1981), deutscher Nationalist
 Saša Babić (* 1965), serbischer Handballspieler und -trainer
 Sava Babić (1934–2012), jugoslawischer bzw. serbischer Literaturwissenschaftler, Finnougrist und Übersetzer
 Snežana Babić, serbische Sängerin 
 Srđan Babić (* 1996), serbischer Fußballspieler
 Stjepan Babić (1925–2021), kroatischer Linguist, Autor 
 Urška Babič (* 1987), slowenische Pianistin und Klavierpädagogin
 Veljko Babić (1910–1997), jugoslawischer Priester der Serbisch-Orthodoxen Kirche und ein Opfer des Nationalsozialismus
 Vladica Babić (* 1995), montenegrinische Tennisspielerin
 Željko Babić (* 1972), kroatischer Handballspieler und -trainer

Babić bezeichnet:
 Babić (Wein), Babič, kroatischer Wein
 Babic (Rebsorte), Babič (Rebsorte), Babiča (Rebsorte)

Siehe auch:
 Babice, Babich, Babitz, Babitsch